Се́льское поселе́ние Во́лот — упразднённое муниципальное образование в Волотовском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — посёлок Волот.

Упразднено в марте 2020 года в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ. Оно соответствует административно-территориальной единице поселение Волот Волотовского района.

География 
Территория поселения расположена на западе Новгородской области. По территории протекают реки Псижа и Перехода.

История 
Сельское поселение Волот было образовано законом Новгородской области от 2 декабря 2004 года , поселение Волот — законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

12 апреля 2010 года в сельское поселения Волот были включены все населённые пункты упразднённого Взглядского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 24 населённых пункта.

Промышленность 
ОАО «Молокозавод „Волотовский“», МУП «Волотовская типография», МП «Волотовский льнозавод», торфопредприятие «Волотовское», сельскохозяйственное предприятие — СПК «Октябрьский» в деревне Взгляды.

Транспорт 
Железнодорожная станции Волот и Взгляды на линии Октябрьской железной дороги на линии — Валдай — — .

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Волотовского района
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году